Mario Biondi peut faire référence à :
 Mario Biondi (né en 1971), chanteur italien ;
 Mario Biondi (né en 1939), écrivain italien ;